

Істпорт — місто, штат Мен
 Істпорт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Істпорт — переписна місцевість, штат Мічиган